

Vezi și 
Biserici de lemn din Harghita

Toplița